Берец () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Берец, Анна (род. 1988) — венгерская горнолыжница;
 Берец, Вильмош-Йожеф Иштванович (1915-1999) — украинский советский живописец, историк и педагог.